Es gibt folgende staatlichen Planungskommissionen:

 Staatliche Plankommission der DDR
 Státní plánovací komise, Staatliche Plankommission der Tschechoslowakei
 Gosplan, Staatliche Plankommission der Sowjetunion
 Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform, Nachfolger der Staatlichen Plankommission von China